In the Wee Small Hours – dziewiąty studyjny album amerykańskiego wokalisty Franka Sinatry, wydany w 1955 roku przez wydawnictwo Capitol Records. Producentem albumu był Voyle Gilmore.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Informacje o albumie na stronie AllMusic

Albumy Franka Sinatry
Albumy muzyczne wydane w roku 1955
Albumy Capitol Records
Albumy koncepcyjne